Армянская секретная армия освобождения Армении (, ) — армянская военизированная организация, существовавшая с 1975 года до начала 1990-х.

В одних источниках называется террористической, в других — партизанской или вооружённой организацией. АСАЛА была включена в список террористических организаций госдепартаментом США в 1980-х.

В результате нападений и убийств АСАЛА погибло 46 и было ранено 299 человек. Заявленные цели АСАЛА были «вынудить правительство Турции публично признать свою ответственность за гибель 1,5 миллионов армян, выплатить репарации и уступить территории исторической Армении». Основной целью было восстановление исторической Армении, которая включала бы в себя территории восточной Турции и Армянской ССР. Эти земли, Вильсоновскую Армению, обещал армянам в 1920 году президент США Вудро Вильсон по нератифицированному Севрскому мирному договору. Группа декларировала марксистско-ленинские взгляды, главой группы был Акоп Акопян (Арутюн Тагушян), который был убит на пороге собственного дома в Афинах в 1988 году.

Группа получила значительную тайную поддержку со стороны армянской диаспоры в Европе и США.  Страдая от внутренних расколов, группировка в 1990-е годы была относительно неактивной, хотя в 1991 году заявляла о безуспешном нападении на посла Турции в Венгрии.

Цели 
Вооружённые акции мотивировались необходимостью принудить Турцию признать геноцид армянского народа в период Первой мировой войны.

В числе целей организации были:

 использование революционного насилия для прекращения «эксплуатации, репрессий и террора турецкого колониализма», а также «империализма» НАТО и сионизма.

 атаки на турецкие представительства и институты по всему миру, а также те страны, которые её поддерживают.

 утверждение «научного социализма» как политической доктрины воссозданного армянского государства

 превращение Армении в базу для революционной борьбы против Турции.

Первоначально организация предпринимала нападения на турецких дипломатов, чтобы привлечь внимание к армянской проблеме. В последующем ASALA совершила ряд операций против представителей западных стран: нападения на офисы авиакомпаний, а также нападения на официальных представителей стран, удерживавших боевиков ASALA в заключении. Отчасти этой цели удалось достичь: число публикаций о Геноциде армян в СМИ многократно возросло.

Область операций: Европа, Ближний Восток, Ливан, Турция, США, Канада, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, Великобритания, Италия, Иран, Венгрия и т. д..

Также использовались названия: «Группа Гургена Яникяна», «Организация 3 октября», «Организация 9 июня», «Септембер Франс», «Организации Орли» и др.

История 
Официально организация была сформирована в 1975 году в Бейруте ливанским армянином Акопом Акопяном, который принимал участие в деятельности палестинских вооружённых организаций в начале семидесятых. Однако до своего официального образования имели место отдельные теракты:
 в 1972 году был заминирован почтовый ящик посольства Турции;
 27 января 1973 года в Санта-Барбаре (США) в отеле «Балтимор» 78-летний Гурген Яникян, 13 выстрелами убил турецкого консула и вице-консула. Его арестовали, но потом, по причине возраста, отпустили. 
 в 1974 году в Бейруте произошёл взрыв турецкого посольства.

По некоторым данным, Акопян был членом Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), и НФОП помогала финансировать армянскую группу. Также предполагается, что АСАЛА спонсировалась Советским Союзом, как средство давления на Турцию, в целях уменьшения её значимости в Североатлантическом Альянсе.

Первой атакой АСАЛА был взрыв в офисе Всемирного совета церквей 20 января 1975 года в Бейруте, под названием «Группа заключённого Гургена Яникяна», которая через несколько месяцев сменила название на Армянскую секретную армию освобождения Армении. Пострадавших не было.

К 1980 году создание тренировочных лагерей в Ливане позволило построить более постоянную организационную структуру АСАЛА.

3 октября 1980 года, после преждевременного взрыва бомбы в женевской гостинице, впервые были арестованы члены АСАЛА — Алек Енигомшян и Сюзи Махсереджян. Через год от рака умер Акоп Тарагчян, в 1975-80 гг. выполнивший десятки взрывов в Турции. Среди наиболее известных нападений АСАЛА — 15-часовой захват турецкого консульства в Париже (24.09.1981), захват аэропорта «Эсенбога» в Анкаре (7.08.1982), взрыв на крытом рынке Стамбула (16.06.1983), взрыв турецкого отделения аэропорта «Орли» в Париже (1983), серия из 4 взрывов в Тегеране (март, 1984) и другие. Журнал «Таймс» в 1983 г. писал: «В последнее десятилетие, 36 турецких дипломатов было убито в разных странах, из них четверо — в США. Боевые группировки кажутся высокопрофессиональными: начиная с создания в 1975 году, самая известная из них — марксистская армянская АСАЛА, тренировалась на базах Организации освобождения Палестины в Бейруте».
К 1981 году организация участвует по крайней мере в 40 нападениях в 11 странах мира.

За всё время деятельности погибли более 30 членов АСАЛА, несколько десятков были арестованы. Первым был выпущен Алек Енигомшян, последним — Варужан Карапетян (в 2001 г.).

С 1980 по 1997 гг. издавался официальный орган АСАЛА — многоязычный иллюстрированный журнал «Айастан» («Армения»). Различными филиалами Армянского народного движения (АНД), поддерживающего деятельность АСАЛА, выпускались периодические издания «Кайдзер», «Ай Пайкар», «Азат Ай», «Нор Серунд» и др.

Герб АСАЛА — карта Армении по Севрскому договору с рукой, держащей автомат Калашникова. Девизы организации — «Вооружённая борьба и правильная политическая линия — путь к Армении» и «Да здравствует революционная солидарность угнетённых народов».

Вторжение Израиля в Ливан в 1982 г. положило конец успешной деятельности ASALA. Организация была вынуждена частично перебраться в Сирию, значительно утратив свой боевой потенциал.

В 1983 году организация раскололась по вопросу допустимости проведения диверсий, ведущих к массовым жертвам. Непосредственным поводом к дискуссии стала операция в парижском аэропорту «Орли», в результате которой погибло семь человек. В апреле 1983 года Армянское Национальное Движение (Франция) и армянские организации Великобритании и США предприняли план сформировать в противовес ASALA Демократический Фронт. Вновь возникшая ASALA-Mouvement Révolutionnaire, ASALA-RM (руководитель Монте Мелконян, погибший во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в июне 1993 г.) рассматривала «слепой» террор как вредный для дела армянского освобождения. ASALA после раскола и в дальнейшем была подвержена внутренним конфликтам, что привело к сокращению деятельности.

Последней атакой, в совершении которой подозревается АСАЛА, является взрыв бомбы в турецком посольстве в Брюсселе в 1997 году.

Группа Орли 
Группа Орли, или Организация Орли, была создана в 1981 году армянской молодёжью, живущей во Франции, с целью освобождения арестованных членов армянской боевой организации ASALA. С 1981 по 1982 год провела несколько взрывов, в результате которых добилась выполнения конкретных требований. До 1987 группой было осуществлено более 10 терактов в аэропортах разных стран, привёдших к тяжёлым последствиям. В рядах самого АСАЛА отношение к деятельности организации было крайне противоположным, что привело к расколу в 1983 г.

Возможность возобновления боевых действий 
3 апреля 2015 года АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении) распространила заявление, в котором предупреждает:

Основные операции 

Ниже представлен список наиболее крупномасштабных операций ASALA периода с 1970 по 1990-е года (полный список см. здесь):

Литература 
 Ternon Y. La cause Armenienne. Paris, 1983;
 Caspard Armand. Le combat armenien. Entre terrorisme et utopie. Lausanne, 1923—1983. Lausane, 1984;
 Gunter Michael. Pursuing the just cause of their people. A study of contemporary Armenian terrorism. Westport, Connecticut, 1986.

См. также 
 Теракт в армянском парламенте
 Операция «Немезис»
 Взрыв автобуса Тбилиси — Агдам
 Армянская революционная армия
 Список террористических операций АСАЛА
 Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян
 Список террористических операций ДжСАГ
 Терроризм армянских националистов
 Новое армянское сопротивление

Примечания

Ссылки 
 Организация азатамартиков и бывших политзаключённых (АСАЛА) «Ухт Арарати»
 Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) 

Армянское национально-освободительное движение
Леворадикальные террористические организации
Армянские террористические организации
Международные террористические организации
Воинские формирования
Армянский национализм